

Pessoas
Greg Lake

Localidades
Condado de Lake (Califórnia)
Condado de Lake (Flórida)
Condado de Lake (Illinois)
Lake (Mississippi)

Veja também
Lakes

Desambiguação